Omicron kan syfta på:

 Omicron – ett släkte av steklar i familjen Eumenidae
 Omicron Islands – en ö i Antarktis

Se även
 Lac Omicron – flera sjöar
 Omikron – den 15:e bokstaven i det grekiska alfabetet
 Sars-cov-2 omikron - variant av viruset som orsakar covid-19